Töysä var en kommun i landskapet Södra Österbotten och i före detta Västra Finlands län. Kommunen ingår sedan 1 januari 2013 i Alavo. Töysä hade 3 156 invånare (28 februari 2013) och en yta på 309,66 km², av vilket 11,91 km² var vatten. Befolkningstätheten var 10,6 invånare per km².

Kommunen var enspråkigt finsk.

Externa länkar